

Geografia 
 Canterbury – città del Regno Unito nella contea inglese del Kent
 Canterbury – villaggio del Canada, situato nella provincia del Nuovo Brunswick
 Canterbury – città degli Stati Uniti in Connecticut
 Canterbury – città degli Stati Uniti in New Hampshire
 Canterbury – regione della Nuova Zelanda
 Canterbury – località dell'Australia, situata nel Nuovo Galles del Sud

Musica 
 Canterbury – album del 1983 dei Diamond Head
 Canterbury – gruppo musicale britannico
 Scena di Canterbury – corrente musicale di rock progressivo originario dell'omonima città inglese

Altro 
 Canterbury Rugby Football Union – sottocomitato rugbistico neozelandese facente capo alla citata regione di Canterbury